Palama kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Palama, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Liberia 

 Palama (klan i Liberia), Lofa County,

Nigeria 

 Palama (ward i Nigeria), Bauchi, Toro, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar